Вуэльта Мадрида — ежегодная шоссейная велогонка, проводимая по дорогам автономного сообщества Мадриде в Испании. Впервые состоялась в 1983 году. До 2004 года проводилась для велогонщиков-любителей. С 2005 года входит в календарь Европейского тура UCI, имея вначале категорию 2.2, а с 2008 года категорию 2.1. Количество этапов и дней проведения гонки менялось: от пяти этапов, проводимых в 5 дней, до трёх этапов, проводимых за два дня. В 1988, 1998, 2001, 2005 и 2014 годах гонка не проводилась. В 2013 году из-за экономических причин гонка проводилась как однодневная. В 2015 – 2016 годах — в формате два этапа за два дня, а в 2017 году — три этапа за два дня.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт,
 Гонка на CyclingArchives.com
 Гонка на CQranking.com

Велогонки в Испании
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1983 года